Sahasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaunissaari (ö i Nyland, Borgå), 
 Sahasaari (ö i Finland), Norra Österbotten, Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar